Roald Amundsen (1872–1928) norvég sarkkutató, földrajzi felfedező
Roald Amundsen (1913–1985) norvég labdarúgó